Rijad – miasto w Arabii Saudyjskiej
 Ar-Rijad – miejscowość w Tunezji, na wyspie Dżerba
 Ar-Rijad – miejscowość w Egipcie